Apollonios eller Apollonius kan syfta på:

 Apollonius (månkrater) – en nedslagskrater på månen
 Apollonios cirkel – en cirkel kan definieras som mängden punkter i ett plan

Personer
 Apollonios från Perga (262–190 f.Kr.), matematiker
 Apollonios Rhodios (290–215 f.Kr.), skald och grammatiker från Alexandria
 Apollonios Dyskolos (200-talet f.Kr.), grammatiker från Alexandria
 Apollonios Sophistes (000-talet), lexikograf och grammatiker 
 Apollonios från Tralles (100-talet f.Kr.), grekisk bildhuggare
 Apollonios från Aten (100-talet f.Kr.), grekisk bildhuggare
 Apollonios från Tyana (000-talet), grekisk filosof 
 Apollonios Molon (omkring år 70 f.Kr.), grekisk retoriker

Se även
 Apollos – aposteln Paulus' medarbetare